Филармония:

 Филармония — в некоторых странах: музыкальное общество или учреждение, занимающееся организацией концертов.
 Филармония — симфонический оркестр, базирующийся в Лондоне.